Mužská dvouhra Argentina Open 2020 probíhala v polovině února 2020. Do singlové soutěže buenosairského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Ital Marco Cecchinato, kterého v úvodním kole vyřadil Španěl Roberto Carballés Baena.

Vítězem se stal osmý nasazený Casper Ruud, jenž ve finále zdolal portugalského kvalifikanta Pedra Sousu po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. Stal se tak prvním Norem, který vyhrál turnaj na okruhu ATP Tour. Bodový zisk jej premiérově posunul na 34. místo žebříčku, čímž překonal kariérní maximum svého otce a trenéra Christiana Ruuda, jemuž v říjnu 1995 patřila 39. příčka. Ve 21 letech a jednom měsíci věku se roněž stal nejmladším šampionem Argentina Open. Pokořil tím věkový rekord Argentince Guillerma Corii, který ročník 2004 ovládl ve 22 letech a jednom měsíci.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2020
ATP Tour 2020